Château de la Grange est le nom porté par plusieurs châteaux français :
 le château de la Grange à Yerres, département de l'Essonne, également désigné comme château du Maréchal de Saxe ;
 le château de la Grange à Savigny-le-Temple, département de Seine-et-Marne, également désigné comme château de la Grange-de-la-Prévôté ;
 le château de La Grange sur la commune Manom, département de la Moselle ;
 le château de la Grange à Servières, département de la Lozère ;
 le château de la Grange (vestiges)  à Villeconin, département de l'Essonne.
 le château de la Grange à Rouffiac, département de la Charente.
 le château de la Grange à Saint-Bouize, département du Cher.

Voir aussi 
 Le château de la Grange-le-Roi à Grisy-Suisnes, département de Seine-et-Marne.
 Le château de La Grange-Bléneau à Courpalay, département de Seine-et-Marne.
 Le château de la Grange Fort sur la commune Les Pradeaux, département du Puy-de-Dôme.
 Le château de La Grange-aux-Ormes sur la commune Marly, département de la Moselle.

Grange